Eastbourne – miasto w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Eastbourne – dystrykt hrabstwa East Sussex (Anglia)
 Eastbourne (stacja kolejowa)
 Eastbourne – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Eastbourne – miejscowość w Nowej Zelandii